Убийство полицейских в Нью-Йорке — убийство американских полицейских в 2014 году.

История 
Исмаил Бринсли (28 лет) () 20 декабря 2014 года убил двух полицейских из департамента полиции Нью-Йорка, находившихся при исполнении служебных обязанностей. Действие было актом мести за смерть Эрика Гарнера и гибель Майкла Брауна.

Бринсли приблизился к полицейскому автомобилю со стороны пассажира, в котором находились 40-летний Рафаэль Рамос (Rafael Ramos) и 32-летний Вэньцзянь Лю (Wenjian Liu) из 84-го Бруклинского полицейского участка. Выстрелами из полуавтоматического оружия в голову и верхнюю часть туловища оба офицера были убиты. Работники энергетической компании Con Ed, заметив происшедшее, проинформировали 911, а также патрульную машину. Преследуемый полицейскими Бринсли совершил попытку самоубийства на станции метро. Он и его жертвы были доставлены в больницу, где была констатирована смерть всех троих.

Перед нападением Бринсли написал в Instagram, что его акция — это месть за смерть Майкла Брауна и Эрика Гарнера. Позже был добавлен текст «I’m putting Wings on Pigs Today … They Take 1 of Ours … Lets Take 2 of Theirs» (вольный перевод — «Сегодня я приделаю свиньям крылья… Они забрали одного из нас… Давайте заберём двоих из них».

См. также 
 Гибель Уолтера Скотта
 Убийство полицейских в Далласе (2016)

Примечания

Комментарии

Ссылки 

Полиция США
Убийства, совершённые в 2014 году
Убийства в США
События 20 декабря
Декабрь 2014 года
2014 год в Нью-Йорке